Kopitar:
 Anže Kopitar, en slovensk ishockeyspelare
 Jernej (Bartolomæus) Kopitar
 Gašper Kopitar, en slovensk ishockeyspelare (forward)

efternamn